Naja steht für:
 Echte Kobras (wissenschaftlicher Name), eine Gattung der Giftnattern
 Karolina Naja (* 1990), polnische Kanurennsportlerin

NAJA steht für.
 Native American Journalists Association

Siehe auch:
 NAIA
 Najaden
 Naya

Abkürzung